Pierre Léglise (1771-1838), est un général français de la Révolution et de l’Empire.
 Pierre Léglise, est un maître maçon.